Bonington puede referirse a:

 Richard Parkes Bonington, pintor inglés del siglo XIX.
 Chris Bonington, alpinista inglés del siglo XX.